Die Spitalorden lösten die Ritterorden im Krankenhauswesen ab. Sie betrieben Gasthäuser für das Pilgerwesen, aber zunehmend auch Spitäler und Unterkünfte für Kranke, Alte und Waisen insbesondere in den mittelalterlichen Städten, weil dort die familiäre Versorgung in der Regel schlechter war als auf dem Lande.

Das Wort Hospiz leitet sich von lateinisch hospitium für Gastfreundschaft, Unterkunft ab.

Zu den Orden zählten der Hospitalorden vom Heiligen Antonius und der Spitalorden vom Heiligen Geist.

Weblinks 
 
 
 Klöster, Herbergen und Hospitäler im Mittelalter (rtf; 40 kB)
 
  (107 kB)
 Exerpt Exzerpt Diakonie (doc; 73 kB)

Krankenpflegeorden
Christentumsgeschichte (Mittelalter)
Ordensgeschichte